Субару (катакана: スバル, кандзи: 昴) — японское название звёздного скопления Плеяды.

 Subaru — марка автомобилей, бренд японской корпорации Subaru Corporation.
 Subaru Corporation — автомобилестроительная компания Японии.
 «Субару» — японский ежемесячный литературный журнал, выпускаемый издательским домом «Сюэйся».
 «Субару» — 8,2-метровый оптический телескоп, принадлежащий японской Национальной астрономической обсерватории. Расположен на Мауна-Кеа, Гавайи.
 «Субару Парк» — футбольный стадион, расположенный в юго-западном пригороде Филадельфии, городе Честер, штата Пенсильвания, США.